Három csapat mérkőzött meg ebben a csoportban; oda-vissza mérkőzéseken, a csoportgyőztes jutott ki a hetedik labdarúgó-világbajnokságra.

Táblázat 

 vs.  mérkőzést nem játszották le, mert a kelet-németeknek vízumproblémáik voltak. Magyarország amúgyis csoportelső lett volna így a mérkőzésre nem tűztek ki új időpontot.

Csapat eredmények

Magyarország 

Szövetségi kapitány:  Baróti Lajos

Szövetségi kapitány:  /  Schwartz Elek

Szövetségi kapitány:  Sós Károly

További információk 
 FIFA hivatalos oldala
 RSSSF - 1962 vb selejtezőinek története

UEFA4